Gotta Get Away – singolo degli Sweethearts of the Rodeo del 1987
 Gotta Get Away – singolo degli Offspring del 1995
 Gotta Get Away – singolo dei Black Keys del 2014